Какета:

 Какета — название участков верхнего и среднего течения р. Жапура в Колумбии
 Какета — департамент в Колумбии.